A kezdő (eredeti címén: Ham on Rye), Charles Bukowski 1982-ben megjelent könyve
 A kezdő (eredeti címén: The Intern), 2015-ös amerikai mozifilm